8mm-film, een filmformaat
 Super 8 (speelfilm), een Amerikaanse film uit 2011
 Super 8 (bier), een gamma Belgische bieren
 Super 8 Blanche, een witbier